Лазар Костов (Константинов) Нишков е български революционер, учител и военен деец, полковник.

Биография 
Лазар Нишков е роден в 1854 или на 4 май 1856 година в разложкото село Долно Драглища във виден род – чичо му е революционерът Михаил Нишков, а дядо му хаджи Никола Нишков е кмет на селото. Учи в Добърско при чичо си Анания. В 1874 – 1875 година учи в Пловдивската гимназия, а от 1875 година е учител в разложкото село Белица. На 26 октомври 1875 година се жени за Магда Николова Чолакова от родното си село. Участва в подготовката на въстание в 1876 година. При разкриването на революционните комитети в Разлога, Нишков е арестуван и затворен в Неврокоп, откъдето успява да се освободи чрез откуп. В 1877 година е учител в Мехомия.

След Руско-турската война от 1878 година учи във Военното училище в Пловдив, Източна Румелия, и след завършването си в 1880 година служи в Самоков, България. В 1885 година е командирован в Одеса на специализация. При избухването на Сръбско-българската война се завръща в България и оглавява пехотна дружина от Втори пехотен струмски полк. Награден е за орден „За храброст“.

Участва активно в дейността на Македоно-одринската организация. Делегат е на Втория (1895), Третия (1896) и Осмия македоно-одрински конгрес от Самоковското дружество.

В Балканската война в 1912 година майор Нишков командва две опълченски дружини, които охраняват границата при Самоков. През Първата световна война командва дружина, охраняваща железопътната линия София – Червен бряг – Горна Оряховица. След войната е произведен в полковник и минава в запаса. Установява се в София. В края на живота си пиши спомени. Автор е на „Струмский полк във войната и преврата (1885 – 1886)“. От 5 август 1920 г. е в Опълчението.

Умира в 1938 година. Името му носи улица в град Разлог.

Военни звания 
 Подпоручик (30 август 1880)
 Поручик (30 август 1883)
 Капитан (24 март 1886)
 Майор (5 август 1892)
 Подполковник ?
 Полковник (30 януари 1920)

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Български военни дейци от Сръбско-българската война
Български военни дейци от Балканските войни
Български военни дейци от Първата световна война
Хора от област Благоевград
Български просветни дейци от Македония
Български полковници
Носители на орден „За храброст“
Дейци на ВМОК
Починали в София
Български офицери от Македония
Втори випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Български имигранти от Македония в София